Crişan több romániai település lehet:

 Crişan, Constanța megye
 Váka, Hunyad megye
 Crişan, Tulcea megye

Lásd még:
 Gheorghe Crişan, az 1784-es erdélyi parasztfelkelés egyik vezetője